Puchar Świata w skokach narciarskich w Hinzenbach – zawody w skokach narciarskich, przeprowadzane głównie w ramach Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich, od sezonu 2011/2012 (z wyjątkiem sezonu 2012/13). Zawody są rozgrywane na skoczni normalnej Aigner-Schanze.

Podium poszczególnych konkursów PŚ w Hinzenbach

Najwięcej razy na podium

Najwięcej razy na podium według państw

Zobacz też 
 Puchar Świata kobiet w skokach narciarskich
 Aigner-Schanze

Przypisy 

!